El término Falkner puede referirse a:

Personas 
 John Meade Falkner (1858-1932), escritor inglés;
 Kelly Falkner (1960), oceanógrafa química estadounidense;
 Mona Geijer-Falkner  (1887-1973), actriz teatral y cinematográfica de nacionalidad sueca;
 Tomás Falkner (1702-1784), sacerdote jesuita y científico del Reino Unido que ejerció en Argentina.

Geografía 
 Falkner, lago en el sur de la provincia del Neuquén, Argentina;
 Falkner, cerro en el sur de la provincia del Neuquén, Argentina;
 Falkner, paraje del centro de la provincia de Río Negro, Argentina.

Personajes de cine/televisión 
 Falkner, personaje de la serie Pokémon.

Novelas 
 Falkner, novela de Mary Shelley.